Overgangskalender van 1583 (Holland)
 Overgangskalender van 1583 (Groningen)
 Overgangskalender van 1583 (Augsburg)
 Overgangskalender van 1583 (Trier)
 Overgangskalender van 1583 (Oostenrijk west)
 Overgangskalender van 1583 (Gulik-Berg)
 Overgangskalender van 1583 (Keulen, Aken)
 Overgangskalender van 1583 (Würzburg)
 Overgangskalender van 1583 (Mainz)
 Overgangskalender van 1583 (Münster, Kleef, Baden)
 Overgangskalender van 1583 (Oostenrijk oost)